

Patronyme
 Jean-Baptiste Jégo (1896-?), un prêtre français
 Père Jégo, (1900-1970), un entraineur de football marocain
 Yves Jégo (1961-), homme politique français

Toponymie
 Le stade Père-Jégo, un stade de football situé à Casablanca, au Maroc
 La rue Jean-Marie-Jégo, une rue du  de Paris située dans le quartier de la Maison-Blanche.

Homonymie
Homonymie de patronyme